Женская Лига чемпионов УЕФА 2014/2015 годов — 6-й розыгрыш Женской Лиги чемпионов УЕФА и 14-й турнир в истории трофея. Главный приз четвёртый раз в истории выиграл немецкий «Франкфурт», в финале, обыгравший французский «Пари Сен-Жермен».

Расписание жеребьёвок и матчей 

Источник: uefa.com

Участники 
Представительство стран в розыгрыше определялось таблицей коэффициентов УЕФА, учитывавшей выступления команд в последние пять лет.

Результаты

Квалификационный раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Сравнение команд, занявших вторые места в группах 
Две лучших команды квалифицируются в 1/16 финала. При сравнении не учитываются результаты матчей против команд, занявших последние места в группах.

Плей-офф

Сетка

1/16 финала 

|}

1/8 финала 

|}
 Примечания
 1.  Порядок матчей изменён после жеребьёвки по соглашению сторон.

1/4 финала 

|}
 Примечания
 1.  Порядок матчей изменён после жеребьёвки по соглашению сторон.

1/2 финала 

|}

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты на rsssf.com

2014 год в женском футболе
2015 год в женском футболе
Сезоны Лиги чемпионов УЕФА среди женщин
Футбол в Европе в 2014 году
Футбол в Европе в 2015 году